Yongchang bezeichnet:

 den Kreis Yongchang (永昌县) der Stadt Jinchang in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Yongchang (Jinchang)
 die Großgemeinde Yongchang (永昌镇) im Autonomen Kreis Beichuan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Yongchang (Beichuan)
 die Großgemeinde Yongchang (永昌镇) im Stadtbezirk Fuyang in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Yongchang (Fuyang)
 die Großgemeinde Yongchang (永昌镇) im Stadtbezirk Liangzhou in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Yongchang (Liangzhou)
 das Straßenviertel Yongchang (永昌街道) des Stadtbezirks Chaoyang in der Stadt Changchun der chinesischen Provinz Jilin, siehe Yongchang (Chaoyang)
 das Straßenviertel Yongchang (永昌街道) des Kreises Chengwu der chinesischen Provinz Shandong, siehe Yongchang (Chengwu)
 das Straßenviertel Yongchang (永昌街道) der Stadt Lanxi der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Yongchang (Lanxi)
 das Straßenviertel Yongchang (永昌街道) des Stadtbezirks Longyang in der Stadt Baoshan der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Yongchang (Longyang)
 das Straßenviertel Yongchang (永昌街道) des Stadtbezirks Xishan in der Stadt Kunming der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Yongchang (Xishan)
 das Straßenviertel Yongchang (永昌街道) des Stadtbezirks Zhenxing in der Stadt Dandong der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Yongchang (Zhenxing)
 einen Ort in Zhejiang, nach dem die Yongchang-Festung (Yongchang bao 永昌堡) benannt ist
 eine Regierungsperiode der Jin-Dynastie (265–420), siehe Liste der Kaiser der Jin-Dynastie (265–420)
 eine Regierungsperiode der Tang-Dynastie, siehe Kaiser der Tang-Dynastie